Haggenmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Haggenmüller, Geburtsname von Elisabeth Böhm (Architektin) (1921–2012), deutsche Architektin

 Pascal Haggenmüller (* 1988), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)